Two X (кор.: 투엑스; акроним для Top Win One) — южнокорейская женская группа, сформированная под руководством J. Tune Camp в 2012 году. В настоящее время группа состоит из Джию, Ин, Сурин, Ынён. В январе 2016 года Минджу покинула группу.

История

2012-13: Дебют с Double Up и Ring Ma Bell 
16 августа 2012 года Two X дебютировали на музыкальной телевизионной программе M! Countdown и выпустили свой дебютный сингл «Double Up». Вскоре за ним последовал второй сингл «Ring Ma Bell».

2014 — настоящее время: Смена лейбла, Hiatus и уход Минджу 
В 2014 году Two X закончили контракт с J. Tune Camp и подписались под Star Gaze Entertainment.

В январе 2016 года было объявлено, что ключевой член Минджу собирается покинуть группу.

23 августа 2016 года группа выпустила песню «Over», которая была их первым возвращением через три года, а также их первый релиз в виде группы из четырех человек.

Участники

Текущие 
 Джию (Им Чон Сук/ Им Чонсук, кор.: 임창숙)
 Ин (Чхве Ын Ми/ Чхве Ынми, кор.: 최은미)
 Ким Су Рин/ Ким Сурин, (кор.: 김수린)
 Чо Ын Ён/ Чо Ынён, (кор.: 주은영)

Бывшие 
 Квак Мин Джу/ Квак Миджу (кор.: 곽민주)

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

Ссылки 
 Two X’s Cafe Daum profile

Гёрл-группы Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году